Шейкино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Глушковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Глушковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 10 км, до центра муниципального образования деревни Глушково — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Колодино, Рыхлянда, Садовая, Туриково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Шейкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)